Stig Inge Bjørnebye (Elverum, 11 de dezembro de 1969) é um ex-futebolista profissional norueguês, e atualmente treinador.

Carreira 
Bjørnebye integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1994, 1998 e Euro 2000.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Treinadores de futebol da Noruega
Futebolistas do Rosenborg Ballklub
Futebolistas do Liverpool F.C.
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 2000